Алан Маршалл (Alan Marshall):
 Маршалл, Алан (1902—1984) — австралийский писатель и публицист.
 Маршалл, Алан (род. 1938) — английский продюсер.